Палмира има више значења:

 Палмира
 Палмира (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Палмира (Кастањос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Палмира (Хименез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Палмира, Викторија (Хименез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Палмира (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Палмира (Какаоатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Палмира (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Палмира (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Палмира (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Палмира (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Палмира (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Палмира (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Палмира (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Палмира (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Палмира (Кортазар), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Палмира (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Палмира (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Палмира (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Палмира (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Палмира (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Палмира (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Палмира (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Палмира (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Палмира (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Палмира (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Палмира (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Палмира (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Палмира (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Палмира (Маријано Ескобедо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Палмира (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Палмира (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Палмира (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Палмира (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Палмира (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику